Lexington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lexington Township (Illinois)
 Lexington Township (Indiana)
 Lexington Township (Kansas)
 Lexington Township (Michigan)
 Lexington Township (Minnesota)
 Lexington Township (Ohio)
 Lexington Township (Oklahoma)